Спрингхил има више значења:
 Спрингхил (Флорида)
 Спрингхил (Монтана)
 Спрингхил (Луизијана)